Клименко Олександр Васильович (1986) — детектив НАБУ, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  (1975) — спортсмен (велоспорт), заслужений майстер спорту України (1998).
 Клименко Олександр Васильович — завідувач відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.
 Клименко Олександр Васильович — кандидат технічних наук, ХНУРЕ.
 Клименко Олександр Васильович (1962) — у 1998 балотувався, Вінницька обласна рада III скликання — мажоритарка 23.

Примітки